Ремочике има више значења:

 Ремочике (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ремочике, Парахе (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику